Alberto Moura foi um político brasileiro.

Foi prefeito de Sete Lagoas por 2 anos 1971/1972.

Prefeitos de Sete Lagoas